Die Druga Slovenska Nogometna Liga 2020/21 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2020 und endete am 22. Mai 2021.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 16 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Aufteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je acht Teams darstellte. Die acht bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen Neun bis Sechzehn spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Der Meister stieg direkt auf, der Zweitplatzierte konnte über die Play-offs in die ersten Liga aufsteigen. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Vereine

Erste Runde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Play-offs 
Der Zweite spielt gegen den Neunten der ersten Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2021/22.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Slovenia 2. SNL 2019/20 soccerway.com
 Statistik nzs.si

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21